Андрей Анатольевич Анищенко (; 16 апреля 1975, Харьков, СССР) — украинский футболист, защитник и полузащитник. С 2011 года тренер молодежи харьковского «Металлиста».

Карьера игрока 
Дебютировал в профессиональном футболе в 1992 году в клубе Третьей лиге «Олимпик» из Харькова.
Закончил карьеру игрока в клубе «Гелиос» из Харькова после сезона 2007/08

Карьера тренера 
Летом 2011 назначен старшим тренером молодежной команды харьковского «Металлиста».

Получил высшее образование в ХГАФК.

Достижения 
 Чемпионат Украины (2) 1998/99, 1999/00

Примечания

Ссылки 
 Игровая карьера – статистика выступлений
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Маяк» Харьков
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК «Артания»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Арсенал» Харьков
Выпускники Харьковской государственной академии физической культуры